Вуссуар () — строительный  (блок) в форме клина (или усечённой пирамиды), образующий свод арки. Замковый камень посередине свода называется «центральным вуссуаром». Самый нижний вуссуар с каждой стороны арки, расположенный в месте изгиба арки и исходящий из вертикальной опоры или упора стены или опоры — называется .

В более современном стиле вуссуары изготавливаются из бетона. Сборные вуссуары собираются в единую структуру, образуя своды туннелей или арки мостов и путепроводов.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 Photo repertory of voussoirs — на сайте www.OntarioArchitecture.com

Арки и своды
Убежище
Мосты
Тоннели
Строительные элементы и конструкции
История архитектуры